Station Domfront (Orne), een voormalig station in het Franse departement Orne
Station Domfront (Sarthe), een station in het Franse departement Sarthe